El sasarés (autoglotónimo sassaresu y en italiano, sassarese) o sacerés es una variedad lingüística romance hablada en el noroeste de la isla de Cerdeña. Nació como una lengua franca alrededor del siglo XII. Junto con el gallurés, forma parte del continuo dialectal sardo-corso. Tradicionalmente fue considerada una variedad del toscano-corso, sin embargo fuertemente influida por el sardo logudorés, y, en menor medida, también por el genovés, catalán, aragonés y castellano. Es reconocida individualmente con el código ISO 639-3 sdc. 

Se habla hasta nuestros días en Sácer y en las zonas de Porto Torres, Sorso y Stintino. En Castelsardo, Tergu y Sedini se usa la variedad llamada castellanés.

Estatus oficial del sasarés 
El sasarés tiene un estatus oficial en la región de Sácer, junto con el sardo y el italiano.

Filiación genética 

El sasarés a diferencia del gallurés, italiano y corso posee los rasgos de las lenguas romances occidentales como la sonorización o pérdida de las oclusivas sordas, la sonorización incluso afecta a las consonantes iniciales y a términos científicos, palatalazación del -cl intervocálico y uso del plural (-s) solamente en el acusativo en los demás casos utiliza (-e, -i). Además los grupos -ce y -ci pasan a (z) como en la mayoría de las lenguas romances occidentales y no a /tʃ/ como en las lenguas italorromances. Junto con el sardo podrían ser las únicas lenguas romances insulares que pertenecerían al romance occidental bajo esta definición. Es posible que el sasarés haya sido una variedad histórica de sardo que sufrió una evolución similar al grupo galo-ibérico y una fuerte influencia toscana.

A continuación se muestran algunos ejemplos:

Léxico

Días de la semana 
luni (sardo lunis), marthi (sardo martis), marchuri (sar. mercuris), giobi (sar. giobia/zobia), vènnari (sar. chenàbara, corso vènnari), sabaddu (sar. sàbadu), dumenigga (sar. domìniga/domìnigu, ital. domenica).

Meses del año 
ginnaggiu (sardo gennaggiu/ghennarzu/bennarzu), fibbraggiu (sar. freaggiu/frearzu), matzu (sar. matzu/martzu), abriri (sar. abrili/abrile), maggiu (sar. maiu), làmpada (sar. làmpadas), triura (sar. triulas/argiolas), aosthu (sar. austu), cabidannu (sar. cabudanni/cabidanne), santuaini (sar. Santu Aine), santandria (sar. Sant'Andria), naddari (sar, Nadale).

Estaciones 
branu (sardo beranu), isthiu (sar. istiu/istadiale), attugnu (sar. atongiu/atonzu), inverru (sar. ierru).

Referencias

Enlaces externos 
 A ischora di sassaresu - Sassari.tv
 Vivero acústico de lenguas y dialectos de Italia
 Diccionario en línea sassarés-italiano, Togo Sassari tv

Lenguas romances insulares
Lenguas de Italia
Lenguas de Cerdeña